Mastini – varie razze canine della famiglia dei Molossoidi

Persone
 Domenico Mastini – inventore italiano
 Fabrizio Mastini – ex calciatore italiano
 Giuseppe Mastini – criminale italiano

Sport
 Mastini Canavese – squadra di football americano di Ivrea
 Mastini Verona – squadra di football americano di Verona